Абатия () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Север Пиунейру-Паранаэнси. Входит в экономико-статистический микрорегион Корнелиу-Прокопиу. Население составляет 6796 человек на 2006 год. Занимает площадь 229,083 км². Плотность населения — 29,7 чел./км². На языке тупи название означает «зёрна кукурузы».

История 
Толчок к развитию поселения дало развитие кофейных плантаций. Город основан 17 октября 1947 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 38.350.336,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.135,98 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,710 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана